У́лица Конова́лова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Коновалова — улица в Астрахани.
 Улица Коновалова — улица в посёлке Азино Советского района Казани.
 Улица Коновалова — улица в Москве.
 Улица Коновалова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Коновалова — улица в Северодвинске.

Украина 
 Улица Коновалова — улица в Донецке.
 Улица Коновалова — улица в Харькове.

Источник: :Яндекс.Карты.